Gints Meija (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il débute en senior avec le SK Riga 18 dans le championnat letton. Il intègre l'effectif du Dinamo Riga dans la Ligue continentale de hockey en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Lettonie au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 2010 et de 2022 ainsi qu'à plusieurs éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || SK Riga 18 || Lčh || 26|| 19|| 17|| 36|| 8|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2005-2006 || SK LSPA/Riga || Lčh || || 11|| 10|| 21|| 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || SK LSPA/Riga || Lčh || 48|| 18|| 30|| 48|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Riga 2000 || Lčh || 48|| 18|| 30|| 48|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK Riga 2000 || Ekstraliga || 28|| 14|| 18|| 32|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga || KHL|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Juniors Riga || Ekstraliga || 12|| 5|| 12|| 17|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL|| 26|| 1|| 2|| 3|| 8|| 9|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2010-2011|| HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 12|| 4|| 9|| 13|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 26|| 1|| 3|| 4|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga || KHL || 46|| 3|| 5|| 8|| 12|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013|| Dinamo Riga || KHL || 50|| 4|| 9|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 25|| 3|| 4|| 7|| 8|| 6|| 5|| 0|| 5|| 6
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 59|| 9|| 6|| 15|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 53 || 5 || 11 || 16 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL|| 60|| 7|| 6|| 13|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 47|| 0|| 9|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga || KHL|| 51|| 5|| 5|| 10|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL || 57|| 7|| 7|| 14|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Dinamo Riga || KHL || 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Olimp Riga || Lčh || 3|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || EHC Linz || ICEHL || 11|| 3|| 1|| 4|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 45|| 5|| 7|| 12|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || HC Vita Hästen || HockeyAllsvenskan || 11|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || ECDC Memmingen || Oberliga || 12|| 5|| 5|| 10|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Dinamo Riga || Lčh || 2|| 5|| 2|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Ducs d'Angers || SLM ||  || || || || ||

Internationales

Références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du EHC Liwest Linz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022